Завада — персоналии и топоним:

Персоналии 
 Завада, Богдан Алексеевич (1979—2014) — Герой Украины.
 Завада, Виктор Степанович (1912—1967) — советский футболист.
 Завада, Вилем (1905—1982) — чешский поэт и переводчик, заслуженный писатель Чехословакии.
 Завада, Пал (род. 1954) — венгерский социолог и писатель словацкого происхождения.

Топоним 
 Завада — село в Прешовском крае Словакии.
 Завада — село в Мостисском районе Львовской области Украины.
Завада — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.